Le manseng peut désigner plusieurs cépages de vigne du Sud-Ouest de la France :
 le gros manseng, raisin blanc ;
 le petit manseng, raisin blanc ;
 le manseng noir, raisin noir.